Валерий Александрович Мутин (род. 2 июня 1955, Хабаровск) — российский энтомолог, этолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор, специалист по систематике мух-журчалкок.

Биография 
Родился 2 июня 1955 в Хабаровске. Кандидатская диссертация защищена в 1985 году по теме «Фауна и экология мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) юга Дальнего Востока». В 2004 году защитил докторскую диссертацию по теме «Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) Дальнего Востока России : Фауна, биогеография, экология». Проживает в Комсомольске-на-Амуре, участвует в научных экспедициях по Дальнему Востоку России. Член диссертационного совета при федеральном научном центре Биоразнообразия ДВО РАН.

Публикации

Таксоны, описанные Мутиным

Примечания 

Энтомологи СССР
Энтомологи России
Диптерологи по алфавиту